Personnes :
 August Friedrich Graun : compositeur allemand de musique baroque (1698-1765) ;
 Carl Heinrich Graun : chanteur (ténor) et compositeur allemand de musique baroque (1704-1759) ;
 Johann Gottlieb Graun : un violoniste et compositeur allemand (1703-1771).

Toponyme :
 Graun : un village de la commune italienne de Curon Venosta englouti dans le lac de Resia. Aujourd'hui seul le clocher de l'église de Graun émerge du lac.

Homonymie de patronyme